Coincoin, parfois écrit coin-coin ou coin coin, est essentiellement une onomatopée désignant le cri du canard (le canard cancane ou nasille), un oiseau de la famille des anatidés, et par extension, celui de canards de fiction ou de jouets en plastique en ayant la forme (canard en plastique).

Le terme a d'autres acceptions, principalement dans le domaine de l'art.

Divers 
 Le cancan ou coincoin est une danse exécutée en couple dans les bals et cabarets, inventée au début du , qui apparut d'abord sous le nom de chahut ou chahut-cancan, et donna naissance à une forme plus tardive et édulcorée, le French cancan.
 Valentine de Coin-Coin est l'un des pseudonymes du journaliste français Pierre Châtelain-Tailhade (1904-1977).
 Un coin coin en papier est un origami plus souvent appelé une cocotte en papier.
 Le coincoin des variétés est une rubrique du Canard enchaîné.

Noms d'œuvres

Télévision 
 Coin-coin est le titre du  de la  de la série animée Titeuf.
 Coin-coin est le titre du  de la  (Les Babalous en vacances – 1999) d'une série télévisée d'animation franco-canadienne créée par Jean-Luc Morel, intitulée Les Babalous.
 Docteur Coin-Coin (Dr. Duck's Jamboree) est le titre du  de la  de Ici bébé (Baby Talk), une série télévisée américaine.
 Un petit coin-coin de paradis est le  de la première saison de Bêtes à craquer (titre anglais : Animal Crackers), une série télévisée d'animation française créée par Joseph Mallozzi.
 Coincoin et les Z'inhumains est la suite de P'tit Quinquin.

Lecture 
 Coin-coin ! (Duck) est un livre pour enfant de moins de trois ans de l'illustratrice Francesca Ferri, publié en 2005.
 Coincoin, l'homme manchot empereur est une bande dessinée de Guillaume Bouzard.
 Coin Coin est un supplément humoristique de Picsou Magazine, publié de février 2002 à janvier 2003.

Personnages fictifs 
 Coin Coin, « le gentil petit canard », est personnage évoqué dans un morceau des Rabbins volants, groupe de rock français des années 1990. Coin Coin est également le titre du morceau et du clip correspondants.

Télévision 
 Coin-Coin est le canard indestructible accro au yaourt, l'un des principaux personnages de la série télévisée d'animation française Kaeloo.
 Coincoin est un canard personnage de la série télévisée britannique d'animation Tracteur Tom (Tractor Tom), créée par .
 Coin-Coin est un surnom de Donald Tuche.

Lecture 
 Cornélius Écoutum (Cornelius Coot en VO), appelé Cornélius Coin-coin dans Les Belles Histoires Walt Disney, publiées entre 1954 et 1962, est un personnage de fiction de l'univers des canards de Disney, créé par le dessinateur Carl Barks en 1952.
 Coin-Coin est un personnage du tome 14 de la bande dessinée Le Génie des alpages créée par Richard Peyzaret, dit F’Murrr.
 Coin-coin est le canard de Sylvain et Sylvette, une série de bandes dessinées créée en 1941 par Maurice Cuvillier.